Рівні права () — засадничий принцип людського співіснування, є предметом різних напрямків законотворення та досліджень в різноманітних напрямках.

Є основоположним принципом для Верховенства права з посиланням на основний Закон держави.

Рівні права можуть стосуватися:
 Права людини, коли такі права є загальними для всіх людей;
 Цивільні права, коли такі права є загальними для всіх громадян;
 Рівність перед законом, коли всі люди мають однакові права щодо закону;
 Рівна справедливість за законом, коли всі люди мають право на рівну оцінку домірності вкладеного та отриманого;
 Права, гарантовані питанням ґендерної рівності, пропонуються різним чином:
 Рух за права жінок, що історично походить із суфражизму, руху за виборчі права жінок;
 Рух за права чоловіків, що походить із загального чоловічого руху;
 Закон рівної свободи, моральний принцип, описаний в працях Герберта Спенсера.
 Поправка про рівні права, запропонована , яка має на меті просування всіх умов для прав жінок.

Див. також 
 Права людини
 Соціальна рівність
 Справедливість

Примітки 

Права людини